François Gravel (né le  à Sherbrooke au Canada) est un joueur franco-canadien de hockey sur glace évoluant au poste de gardien.

Carrière de joueur 

| 1985-1986 || Castors de Saint-Jean|| LHJMQ|| 42|| || || 5,19|| 85,7|| || || 5 || || || 7,44 || 82,2 || ||
|-
| rowspan='2'|1986-1987 || Castors de Saint-Jean || LHJMQ|| 5|| || || 6,21|| 85,6|| || || || || || || || ||
|-
| Cataractes de Shawinigan|| LHJMQ|| 35|| || || 4,62|| 85,3|| || || 11 || || || 4,16 || 87,5 || ||
|-
| 1987-1988 || Cataractes de Shawinigan|| LHJMQ|| 44|| || || 4,80|| 86,5|| || || 8 || || || 4,79 || 88,5 || ||
|-
| 1988-1989 || Canadiens de Sherbrooke|| LAH|| 33|| || || 3,51|| 89,2|| || || 1 || || || - || - || ||
|-
| rowspan='2'|1989-1990 || Canadiens de Sherbrooke|| LAH || 12|| || || 4,18|| 87,1|| || || || || || || || ||
|-
| Citadels d'Halifax|| LAH|| 2|| || || 4,80|| 81,8|| || || || || || || || ||
|-
| rowspan='2'|1990-1991 || Americans de Rochester||LAH|| 3|| || || 3,77|| 89,8|| || || || || || || || ||
|-
| Hawks de Moncton|| LAH|| 2|| || || -|| -|| || || || || || || || ||
|-
|1994-1995||  Ducs d’Angers|| Élite
|| -|| || || -|| -|| || || || || || || || ||
|-
|1995-1996||  Ducs d’Angers|| Élite
|| -|| || || -|| -|| || || - || || ||- ||- || ||
|-
|1996-1997||  Ducs d’Angers|| Nationale 1A
|| -|| || || -|| -|| || ||- || || ||- ||- || ||
|-
|1997-1998||  Scorpions de Hanovre|| DEL
|| 29|| || || 3,25|| 89,9|| || || 9|| || || 2,68|| 90,1|| ||
|-
|1998-1999||  Scorpions de Hanovre|| DEL
|| 40|| || || 3,5|| 91,8|| || || || || || || || ||
|-
|rowspan='2'|1999-2000|| Revier Löwen Oberhausen ||DEL
|| 31|| || || 3,28|| 88,9|| || || || || || || || ||
|-
| Eisbären Berlin || DEL
|| 6|| || || 4,08|| 88,1|| || || 4 || || || 5,20 || 88,3 || ||
|-
|2000-2001|| Asiago|| Serie A
|| 31|| || || -|| -|| || || 10|| || || || || ||
|-
|2001-2002|| Asiago|| Serie A
|| 32|| || || -|| -|| || || 4|| || || || || ||
|-
|2002-2003|| Asiago|| Serie A
|| 36|| || || 2,47|| 95,6|| || || 1|| || || 4,00|| 85,7|| ||
|-
|2003-2004|| Asiago|| Serie A
|| 38|| || || -|| -|| || || 12|| || || 2,16|| || ||
|-
|2004-2005|| SG Cortina || Serie A
|| 34|| || || 1,63|| 94,2 || || || 18|| || || 2,49|| 94,8|| ||
|-
|2005-2006|| SG Cortina || Serie A
|| 41|| || || 2,38|| 92,3 || || || 5 || || || 3,51 || 87,7 || ||

Palmarès 
 Vainqueur de la Série A : 2001
 Vainqueur de la Supercoupe d'Italie : 2003
 Vainqueur de la Coupe d'Italie : 2001 et 2002

Références

Naissance en octobre 1968
Naissance à Sherbrooke
Joueur international français de hockey sur glace
Joueur canadien de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Castors de Saint-Jean
Joueur des Cataractes de Shawinigan
Joueur des Castors de Sherbrooke
Joueur des Citadels de Halifax
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Hawks de Moncton
Joueur de l'Association des sports de glisse d'Angers
Joueur des Hannover Scorpions
Joueur des Revierlöwen Oberhausen
Joueur des Eisbären Berlin
Joueur de l'AS Asiago
Joueur de la SG Cortina
Gagnant du trophée Harry-« Hap »-Holmes
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1998